«All for This» — дебютний соло альбом американського музиканта і співака Бена Муді. 9 червня 2009 він вийшов на Amazon.com, iTunes і Amie Street. В деяких піснях задній вокал виконує Хана Песл.

Список пісень

Примітки

Посилання 
 Сторінка на Бена Муді на Instagram
 Сторінка на Бена Муді на Twitter 

Альбоми Бена Муді
Дебютні альбоми 2009
Альбоми FNR Records
Альбоми та пісні, спродюсовані Беном Муді